

Niemcy 
 Freudenberg – dzielnica Garz
 Freudenberg – dzielnica Radevormwald
 Freudenberg – dzielnica Ribnitz-Damgarten
 Freudenberg – dzielnica Wuppertal
 Freudenberg – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Main-Tauber
 Freudenberg – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Siegen-Wittgenstein
 Freudenberg – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Amberg-Sulzbach

Polska 
Dawna nazwa:
 Radosze

Osoby 
 Ika Freudenberg – działaczka społeczna

Inne 
 Freudenberg – ród

Zobacz też 
 Beiersdorf-Freudenberg